Aseroë är ett släkte av svampar. Aseroë ingår i familjen stinksvampar, ordningen Phallales, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Bildgalleri

Källor 

Stinksvampar
Aseroë